Die Liste der Internationalen Meister (Deutschland) listet alle Schachspieler auf, die für den Deutschen Schachbund spielberechtigt sind oder für diesen oder den Deutschen Schachverband der DDR spielberechtigt waren und als bisher höchste Auszeichnung des Weltschachbundes FIDE den Titel Internationaler Meister (IM) tragen. Nicht enthalten sind Spieler, die neben dem IM-Titel noch den Großmeistertitel tragen oder als deutsche Staatsbürger für ausländische Schachverbände gemeldet sind. Des Weiteren sind Fernschach-IMs ebenso wie Trägerinnen des IM-Titels der Frauen (WIM) nicht enthalten. Auffallend ist die starke Zunahme der Titelträger ab etwa Mitte der 1980er Jahre.

Derzeit (Stand: 3. März 2023) umfasst die Liste 303 Spieler, darunter drei Frauen.

 Name: Nennt den Namen des Internationalen Meisters.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Internationalen Meisters.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Internationalen Meisters.
 Jahr: Nennt das Jahr, in dem der Spieler den Titel Internationaler Meister verliehen bekam.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste

Weblinks 
 Datenbank der FIDE mit allen lebenden Internationalen Meistern (Deutschland) 

Internationale Meister (Deutschland)
!Meister #Internationale